Терни́-Сорни́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Фер-ан-Тарденуа. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02739.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 304 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 204 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 146 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 58,7 %). Из 146 активных жителей работали 134 человека (80 мужчин и 54 женщины), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 58 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Терни-Сорни

Коммуны департамента Эна